

Personnalités 

 Claudio Yacob (né en 1987), footballeur international argentin ;
 Halimah Yacob (née en 1954), femme d'État singapourienne, présidente de la République ;
 Jasem Yacob (né en 1953), footballeur international koweïtien ;
 Zera Yacob (1599-1692), philosophe éthiopien.